YUD steht für:
 Jugoslawischer Dinar (ISO-4217-Code), Währung des Königreichs Jugoslawien, der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien und der Bundesrepublik Jugoslawien
 Umiujaq Airport (IATA-Code), Flughafen von Umiujaq, Nunavik, Québec

yud steht für:
 Judäo-tripolitanisches Arabisch (ISO-639-3-Code), Varietät von Judäo-Arabisch

Abkürzung